Krebskongress steht für
Brandenburger Krebskongress
Deutscher Krebskongress
Weltkrebskongress